Johan Eklund kan avse:

 Johan Eklund (fotbollsspelare) (född 1984)
 Johan Eklund (handbollsspelare) (född 1964)
 Johan Eklund (politiker) (1839–1922) lantbrukare och politiker
 Johan Lewin Eklund (omkring 1701–1775), hippolog
 Johan Alfred Eklund, biskop
 Johan Erik Eklund (nationalekonom) (född 1977)